Список видів роду Молочай:

Список, який містить 2046 визнаних видів роду Молочай (Euphorbia), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Невизнані види

Примітки

Посилання 

 Euphorbia на сайті «International Plant Names Index» 
 Euphorbia на сайті «Plantsystematics» 
 Euphorbia на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Euphorbia на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540278 
 Euphorbia на сайті «Vascular Tropicos» 
 Euphorbia в базі даних Королівських ботанічних садів у К'ю

 
Молочай
Молочай